Cette page contient les pages d'homonymie de Akuffo et Akufo.

Akuffo peut faire référence à : 
 Fred Akuffo (1937-1979), militaire et homme d'État ghanéen ;
 Gloria Akuffo (née en 1954), avocate et ministre ghanéenne ;
 Sophia Akuffo (née en 1949), juge et femme politique ghanéenne.

Akufo peut faire référence à : 
 Nana Akufo-Addo (né en 1944), avocat et homme d'État ghanéen ;
 Edward Akufo-Addo (1906-1979), juge, avocat et homme d'État ghanéen.